Ondulation peut désigner :

 Ondulation dauphin, style de nage
 Ondulation résiduelle, variation périodique résiduelle d'une tension continue